RMS pode significar:
 Richard Matthew Stallman, mais conhecido por Richard Stallman, pioneiro do Software Livre
 Royal Mail Ship, navio que transporta para o Correio Real da Inglaterra
 Root mean square (em português, valor quadrático médio ou valor eficaz), medida estatística da magnitude de uma grandeza
 RMS (áudio), forma prática de se avaliar amplificadores em Engenharia de áudio 
 Região Metropolitana de Salvador
 Região Metropolitana de Sorocaba

Desambiguação